Шахово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Шахово — населённый пункт при станции в Урицком районе Орловской области.
 Шахово — ж.-д. станция на линии Орёл — Брянск в Орловской области.